Боя́рская — русская и польская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Боярская, Елизавета Михайловна — российская актриса театра и кино.
 Боярская, Людмила Даниловна  (1939—2016) — советская и украинская художница театра и кино, заслуженный деятель искусств Украины.
 Боярская, Наталия Константиновна — советская и российская скрипачка, музыкальный педагог.
 Боярская, Юлия Станиславовна (1928—1996) — молдавский советский физик, доктор физико-математических наук, профессор.

Топоним 
Белоруссия
 Боярская — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
Россия
 Боярская — деревня в Плесецком районе Архангельской области;
 Боярская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области;
 Боярская — деревня в Белозерском районе Вологодской области;
 Боярская — деревня в Верховажском районе Вологодской области;
 Боярская — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области;
 Боярская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области;
 Боярская — деревня в Тарногском районе Вологодской области;
 Боярская — деревня в Кудымкарском районе Пермского края;
 Боярская — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Боярская — посёлок при станции в Лоухском районе Карелии.
 Боярская — до 1920-х годов название деревни Первомайск в Конаковском районе Тверской области.

См. также 
 Попович-Боярская Климентина Карловна
 Песковатка-Боярская
 Боярский